Алексиев — фамилия; имеет женскую форму Алексиева.
 Алексиев, Евгений (род. 1967) — французский оперный певец (баритон).
 Алексиев, Стоян Георгиев (в монашестве Серафим; 1912—1993) — архимандрит Болгарской православной церкви, церковный писатель и поэт.
 Алексиев, Тодор (род. 1983) — болгарский волейболист, доигровщик.